Molisani – abitanti di Abruzzi e Molise
Molisani – abitanti di Molise (comune)
Molisani – abitanti di Molise